Say (Níger), ciutat al nord-oest del Níger a la riba del riu Níger, capital del departament de Say a la regió de Tillabéri 
 Jean-Baptiste Say (Lió, 1767 - 1832), economista francès